Wojciech Sosiński (1872–1934), działacz związkowy i polityczny, poseł parlamentu pruskiego, śląskiego i na Sejm Ustawodawczy oraz I i II kadencji (1919-1930)
 Wojciech Sosiński (1893–1942), działacz oświatowy, instruktor rolny, poseł na Sejm IV i V kadencji w II Rzeczypospolitej (1935-1939)
 Wojciech Sosiński, hokeista